Лев Кантор:
 Кантор, Лев Осипович (Иехуда Лейб: 1849—1915) — еврейский публицист, раввин и общественный деятель.
 Кантор, Лев Яковлевич (1928—2019) — советский и российский учёный в области техники спутниковой телефонной, телевизионной связи и звукового вещания.